Николай Второв:
 Второв, Николай Александрович (1866—1918) — русский предприниматель, сын А. Ф. Второва.
 Второв, Николай Иванович (1818—1865) — русский краевед, историк, этнограф, мемуарист; сын И. А. Второва.